



Toponymes

 São Paulo, capitale de l'État de São Paulo
 São Paulo de Olivença, municipalité située dans l'État d'Amazonas
 São Paulo do Potengi, municipalité située dans l'État de Rio Grande do Norte
 São Paulo das Missões, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul

 , un des 26 États fédérés du pays, qui tire son nom de la cité de São Paulo

Football
Clubs de football brésiliens :

 Clube Atlético São Paulo
 São Paulo Athletic Club, club fondé en 1888
 São Paulo da Floresta, ancien club basé à São Paulo, disparu en 1935
 São Paulo Futebol Clube, club basé à São Paulo, fondé en 1930 et refondé en 1935
 São Paulo Railway
 Sport Club São Paulo, club basé à Rio Grande, dans l'État du Rio Grande do Sul

Autres
 São Paulo, club de volley-ball masculin de la ville de São Paulo
 São Paulo, un porte-avions brésilien, l'ancien Foch
 São Paulo, un cuirassé brésilien lancé en 1909

São Paulo, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne ;
 São Paulo de Frades, paroisse civile de la municipalité de Coimbra, située dans le district de Coimbra et la région Centre.

Sao Paulo